Марлен Вайнгартнер (; родилась 30 января 1980 года, Гейдельберг, ФРГ) — немецкая теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая биография 
Родилась в семье Йозефа Ромулуса (по профессии консультант по менеджменту, занимался греблей на каноэ) и Йоханны (по профессии врач).

Начала играть в теннис в восемь лет. До этого первым спортом Вайнгартнер было фигурное катание.

Спортивная карьера 
Первые матчи на профессиональном уровне Вайнгартнер сыграла в 1994 году. В 1995 году она дебютировала в WTA-туре, а в 1996 году в парном разряде на турнирах серии Большого шлема. В феврале 1997 года Вайнгартнер впервые выступила за сборную Франции в розыгрыше Кубка Федерации. Всего до 2003 года она сыграла за сборную пять матчей из которых выиграла два (по одному в парном и одиночном разрядах).

В апреле 2001 года Вайнгартнер смогла выйти в полуфинал турнира 1-й категории в Чарлстоне. В январе 2002 года она смогла доиграть до четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии. Повторить такой результат в одиночном разряде на Больших шлемах у неё получилось ещё раз в 2005 году на Открытом чемпионата Франции. В парном разряде на Больших шлемах Вайнгартнер дважды доигрывала до четвертьфинала (в 2002 году на Уимблдоне с Анастасией Родионовой и в 2004 году на Открытом чемпионате Франции в паре с Джилл Крейбас).

В августе 2004 года Вайнгартнер выиграла свой единственный в карьере титул в основном туре, взяв его в парном разряде на турнире в Цинциннати в альянсе с Джилл Крейбас. В сентябре того же года у неё единственный раз получилось зайти в одиночный финал WTA — в турнире на Бали, в котором уступила Светлане Кузнецовой. В 2005 году она завершила профессиональную карьеру, сыграв после этой даты лишь один парный матч в 2008 году. Максимально за карьеру Вайнгартнер смогла достичь 36-го места в 2002 году в одиночном рейтинге и 34-го в 2005 году в парном.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Германии